Odolanów – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Odolanów
 Odolanów – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Odolanów – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim
 Odolanów – dawna gromada
 Odolanów – stacja kolejowa w Odolanowie, w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim (wielkopolskim)

Zobacz też 
 Dekanat Odolanów